Bird Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bird Township (Conway County, Arkansas)
 Bird Township (Jackson County, Arkansas)
 Bird Township (Illinois)